Амстелве́н () — община и населённый пункт в Нидерландах, провинция Северной Голландии, входит в метрополию Амстердама.

Община Амстелвен состоит из следующих деревень, округов и районов: Амстелвен, Бовенкерк, Вествейк, Нес-ан-де-Амстел, Аудекерк-ан-де-Амстел (частично).

В Амстелвене находится штаб-квартира международной аудиторской компании KPMG и нидерландской авиакомпании KLM.

Спорт 
В городе в 1973 году состоялся второй чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин.

Города-побратимы 
 Уокинг (Великобритания)
 Вилья-эль-Сальвадор (Перу)
 Темпельхоф-Шёнеберг (Германия)
 Обуда (Венгрия)

Ссылки 
 www.amstelveenweb.com

Амстелвен